Il singolare del torneo di tennis Fortis Championships Luxembourg 2000, facente parte del WTA Tour 2000, ha avuto come vincitrice Jennifer Capriati che ha battuto in finale Magdalena Maleeva 4-6, 6-1, 6-4.

Teste di serie

 Nathalie Tauziat (secondo turno)
 Anna Kurnikova (semifinali)
 Jennifer Capriati (campionessa)
 Patty Schnyder (quarti di finale)

 Kim Clijsters (quarti di finale)
 Anne-Gaëlle Sidot (quarti di finale)
 Magdalena Maleeva (finale)
 Justine Henin (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Fortis Championships Luxembourg 2000